Туровичи — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Туровичи — деревня в Оршанском районе Витебской области.
 Туровичи — деревня в Калинковичском районе Гомельской области.

Украина 
 Туровичи — село в Турийском районе Волынской области.